Гайнанов (Гайнанова) — фамилия тюркского происхождения.

Известные носители:
 Гайнанов, Сайдль Абрар (1911—1982) — советский металлург, Герой Социалистического Труда. 
 Гайнанов, Риф Фаткылбаянович (1958—2009) — советский и российский тренер, спортивный функционер.

Примечания